Det här är en artikel om stiftet Palestrina. För fler artiklar med samma namn, se Palestrina (olika betydelser).

Palestrina är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan.

Kardinalbiskop är sedan 2009 José Saraiva Martins.

Suburbikariska stift